Евгений Дробязко:
 Дробязко, Евгений Антонович (1898—1980) — украинский переводчик и поэт.
 Дробязко, Евгений Витальевич (род. 1970) — белорусский общественный и политический деятель.